Omissione – in diritto, il mancato svolgimento di un determinato compito o il mancato adempimento di un obbligo
Omissione – nel cattolicesimo, quarta ed ultima parte del Confiteor, preghiera penitenziale della più recente (1969) forma del rito romano